

Geografia 
 Hornberg – città tedesca nel circondario dell'Ortenau nel Baden-Württemberg
 Hornberg –  città tedesca nel circondario di Calw nel Baden-Württemberg
 Hornberg –  nome in tedesco del Monte Cornetto, nelle Piccole Dolomiti

Altro 
 Castello di Hornberg – edificio muilitare nelle vicinanze del comune tedesco di Neckarzimmern
 Horneck von Hornberg – famiglia di nobiltà sveva con sede a Hochhausen am Neckar che si ramificò in Baviera fino al XIX secolo

Pagine correlate 
Gemmingen-Hornberg